

Musique 
 Edge of the World (concerto), concerto pour cinq pianos et orchestre du compositeur américain Nico Muhly (2011)
 , album du guitariste anglais de rock  (2006)
 , album du groupe de rock américain Godhead (2008)
 , album du groupe australien de rock The Easybeats (1968)
 , chanson et single du groupe australien de rock The Easybeats (1967)
 , chanson du chanteur de rock américain Marilyn Manson (2009)
 , chanson du groupe de rock anglais Siouxsie and the Banshees (1986)
 , album du musicien américain Billy Bob Thornton (2003)

Cinéma 
 The Edge of the World, titre original de À l'angle du monde, film de Michael Powell (1937)
 , documentaire environnemental de Dan Stone (2008)
 , série documentaire de la chaîne de télévision britannique ITV Studios (2009)
 , documentaire canadien de  (2015)
 Edge of the World, film de Michael Haussman (2021).

Littérature 
  de l'écrivain irlandais Lord Dunsany (1970)
 , roman de l'auteur de littérature pour la jeunesse  (2006)
 , essais de l'auteur américaine de science-fiction Ursula K. Le Guin (1989)
 , livre du biographe américain Laurence Bergreen (2003)
 , nouvelle de l'écrivain américain de science-fiction Harlan Ellison (1967)

Voir aussi